Eleonore von Brandenburg (auch Eleonora von Brandenburg) ist der Name folgender Personen:

 Eleonore Juliane von Brandenburg-Ansbach (1663–1724), Prinzessin von Brandenburg-Ansbach, durch Heirat Herzogin von Württemberg-Winnental
 Eleonore von Preußen (1583–1607), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Eleonore von Sachsen-Eisenach (1662–1696), durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Ansbach

siehe auch:
 Maria Eleonora von Brandenburg (1599–1655), Prinzessin von Brandenburg und durch Heirat Königin von Schweden
 Marie Eleonore von Brandenburg  (1607–1675), Prinzessin von Brandenburg und durch Heirat Pfalzgräfin und Regentin von Simmern